Прота́сов, Оле́г:
 Протасов, Олег Валерьевич (род. 1964) — советский и украинский футболист и тренер.
 Протасов, Олег Николаевич (род. 1967) — российский исполнитель русского шансона, поэт, актёр.